

Geografia 
 Dieren (Gelderland) – comune situato nella provincia di Gelderland, nei Paesi Bassi

Persone 
 Bernard van Dieren (1887-1936) – compositore olandese
 René van Dieren (1981) – calciatore dei Paesi Bassi